La Montagnette désigne un souvent un toponyme lié à une petite montagne :

Sommets 
 La Montagnette une colline située au nord-ouest du département français des Bouches-du-Rhône
 Le le pic de la Montagnette (Luchon) dans le massif du Luchonnais sur la commune de Bagnères-de-Luchon dans la Haute-Garonne.
 Le le pic de la Montagnette (Loudenvielle) dans le massif de Batchimale sur la commune de Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées.

Lacs 
 Le lac de la Montagnette situé dans le massif du Mercantour, à  d'altitude sur la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, dans le département des Alpes-Maritimes.
 Le lac de la Montagnette (Luchon) situé dans le massif du Luchonnais, sur la commune de Bagnères-de-Luchon dans la Haute-Garonne.
 Le lac de la Montagnette (Belleville) située sur la commune de Les Belleville dans le département de la Savoie.
 Le lac de la Montagnette (Oronaye) située sur la commune de Val d'Oronaye dans les Alpes-de-Haute-Provence.